Valdetorres puede referirse a:

 Valdetorres,  municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura); 
 Valdetorres de Jarama, municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid; o
 Estación de Valdetorres, apeadero ferroviario situado en el municipio español de Valdetorres.